François Lunven (1942-1971), graveur, dessinateur et peintre français ;
 Nicolas Lunven (né en 1982), navigateur français.